Машъал:
 Машъал — посёлок городского типа в Узбекистане.
 «Машъал» — прекратившая вещание радиостанция НТРК Узбекистана.
 «Машъал» (или «Машал») — узбекистанский футбольный клуб из Мубарека.
 «Машъал-2» — фарм-клуб.

См. также